Heptnerina confusa – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopinidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 2004 roku przez zoologów Danielle Defaye i Wiaczesława N. Iwanienkę.

Przypisy 

Cyclopinidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2004 roku